Freeform může být:
 Freeform hardcore – podžánr elektronické hudby
 Freeform (televizní stanice) – americká televizní stanice